Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 2-es, továbbá 2A jelzésű menetrend szerinti trolibuszjáratok:

Lengyelország 

 2-es trolibusz (Dębica)megszűnt

 2-es trolibusz (Gorzów Wielkopolski)megszűnt

 2-es trolibusz (Olsztyn)megszűnt

 2-es trolibusz (Wałbrzych)megszűnt

Magyarország 

 2-es trolibusz (Debrecen)megszűnt
 2A trolibusz (Debrecen)megszűnt
 2D trolibusz (Debrecen)megszűnt
 2E trolibusz (Debrecen)megszűnt